RK Sloga može značiti:

Rukometni klubovi iz BiH:
 RK Sloga Doboj
 RK Sloga Uskoplje